Пятый канал может означать:

 Пятый канал — российский федеральный телеканал.
 Пятый канал — киргизский телеканал.
 Пятый канал — украинский информационный телеканал.
 ТВ-5 — региональный телеканал Запорожской области (Украина).
 Channel 5 — британский развлекательный телеканал.
 TV5 Monde — французский спутниковый телеканал международного вещания.
 Канал 5 — македонский телеканал.
 TV5 — филиппинский телеканал.
 TV5 — латвийский телеканал.
 TV5 — индийский телеканал.
 TV5 — монгольский телеканал.
 TV5 — финский телеканал.